Pape Diouf ist der Name folgender Personen:

* Pape Diouf (Fußballfunktionär) (1951–2020), senegalesischer Journalist und Fußballfunktionär
 Pape Diouf (Musiker) (* 1973), senegalesischer Musiker